Andrzej Zoll (ur. 1942) – polski prawnik, profesor UJ, prezes TK, RPO
 Antoni Zoll (1870–1941) – polski prawnik, urzędnik, starosta
 Fryderyk Wilhelm Zoll (1762–1835) – urzędnik salinarny, burmistrz Myślenic
 Fryderyk Zoll (1834-1917) – prawnik polski, profesor i rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego
 Fryderyk Zoll (1865-1948) – prawnik polski, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego
 Fryderyk Zoll (1899-1986) – oficer, inżynier
 Fryderyk Zoll (ur. 1970) – polski prawnik, profesor nauk prawnych
 Józef Chrystian Zoll (1803–1872) – polski radca rachunkowy i nauczyciel, ojciec Fryderyka (starszego)
 Maria Zoll-Czarnecka (1928-2016) – polska lekarka, założycielka Przychodni dla Ludzi Bezdomnych w Warszawie
 Paul Zoll (1911–1999) – amerykański lekarz